Знизу наведено список футбольних стадіонів Франції за місткістю. У список включені всі футбольні стадіони Франції, які вміщують більше 20 000 глядачів.

Примітки 

 
Списки футбольних стадіонів